Vícia dennesiána — многолетнее вьющееся травянистое растение, вид рода  семейства .

Эндемик острова Сан-Мигел, одного из Азорских островов. Обнаружен в середине 1840-х годов в единственном местонахождении, уже к концу десятилетия эта популяция была уничтожена оползнем. На протяжении нескольких десятилетий вид поддерживался в культуре в Англии, но к концу XIX века, по-видимому, полностью исчез.

Вид назван именем секретаря Ботанического общества Лондона Джорджа Эдгара Деннза.

Отличался примечательно изменявшейся во время цветения окраской цветков: в бутонах сиреневой, а во время цветения сначала серо-синей, а затем жёлто-коричневой, а также своеобразной формой венчика: флаг был значительно короче крыльев и лодочки.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение с вьющимся опушённым четырёхгранным стеблем.

Листья сидячие, перисто-сложные, заканчивающиеся разветвлённым усиком. Листочки в числе 16—24, обычно несколько сдвинутые от идеально супротивного расположения, прилегающие друг к другу краями, около 20 мм длиной и около 8 мм шириной, продолговатой формы, на верхушке притупленные, с коротким остроконечием, с хорошо заметным сетчатым жилкованием, с нижней стороны шелковисто-опушённые, верхние — голые. Прилистники полустреловидные, зубчатые.

Соцветие — густая кисть, состоит из 10—25 цветков. Цветонос крепкий, несколько короче листа, при плодах удлиняется. Чашечка ширококолокольчатая, с треугольными зубцами, в несколько раз уступающими трубке в длине, верхние зубцы меньше нижних, немного отогнутые. Венчик мотылькового типа, в бутонах сиреневый, во время цветения становится жёлто-коричневым, 2—2,5 см длиной. Флаг венчика намного короче крыльев и лодочки. Крылья на верхушке отогнуты к основанию. Столбик сплюснутый с боков, линейный, опушённый.

Плод — голый боб около 5 см длиной и около 1 см шириной, уплощённый, с острым концом. Семена с крупным рубцом, занимающим около трети окружности семени.

История открытия и исчезновение 
Растение было впервые найдено около 1845 года Томасом Кэрью Хантом (1808—1886), до 1848 года работавшим британским консулом на Азорских островах. Хант обнаружил растение в единственной точке «в горах на восточной оконечности острова [Сан-Мигел], на влажных землистых обрывах». Поиски других мест произрастания, предпринятые Хантом, не принесли результата. Всего через несколько лет после обнаружения единственное местообитание вида было уничтожено оползнем. Письмо Ханта, содержавшее более точные сведения о дате и месте обнаружения и обстоятельствах исчезновения растения, которое было доставлено вместе с плодами и гербарными образцами в Ботаническое общество Лондона (ныне — Ботаническое общество Британских островов) к Хьюитту Уотсону, утеряно.

Уотсон вёл переписку с Хантом, а в 1842 году в течение трёх месяцев сам путешествовал по Азорским островам, благодаря чему имел представление о флоре архипелага. Не найдя ни одного похожего на данный вид  растения в доступных ему гербариях (в том числе в богатейшем гербарии Уильяма Гукера), в 1870 году он опубликовал описание нового вида. Помимо  Уотсон описал по образцам Ханта такие растения, как  и , последнее назвал его именем.

Дополнительных сведений о месте и времени обнаружения растения в природе Уотсон восстановить не смог, поскольку после того, как Хант покинул Азорские острова, связь между ним и ботаником оборвалась.

Семена растения были распространены через Ботаническое общество Лондона. В саду Уотсона в Темс-Диттоне (графство Суррей) удалось прорастить несколько семян и получить ежегодно цветущие и плодоносящие растения. На зиму растения укрывались в парнике для защиты от мороза, а летом высаживались в сад. Однако в конце мая 1867 года почти все растения Уотсона погибли из-за позднего заморозка. Одно из трёх сохранившихся угнетённых растений снова зацвело летом следующего года, что позволило сохранить вид от исчезновения. Уотсон писал:

Это примечательное растение как само по себе, так и по своей известной к настоящему времени истории, а именно: только воля случая сохранила вид от исчезновения почти сразу же после того, как он стал известен науке.

После смерти Уотсона в 1881 году цветущее растение этого вида было обнаружено в его саду и пересажено в Сады Кью садоводом Джорджем Николсоном. Именно это растение изображено на единственной известной иллюстрации вида, созданной Матильдой Смит (1854—1926) и опубликованной в Ботаническом журнале Кёртиса в 1887 году.

Известно всего несколько гербарных образцов вида. Один из первоначальных образцов, присланных Хантом, хранится в гербарии Оксфордского университета, ещё два — в гербарии Ботанических садов Кью. Растение, росшее в Кью, с которого выполнена иллюстрация, было заложено в гербарий 31 мая 1887 года, плоды с него были собраны 21 июля 1887 года, также хранятся в Кью.

Об обнаружении вида в каких-либо других местах, как и о судьбе каких-либо других семян, возможно, полученных другими ботаниками через Ботаническое общество, не сообщалось. Вероятно, растения в Кью вскоре погибли и вид полностью исчез.

Растение в природе встречалось только на скалистом склоне горы  (), расположенной на острове Сан-Мигел, самом крупном из Азорских островов. Единственный вид рода, первоначально встречавшийся на Азорских островах, а также единственный известный полностью исчезнувший эндемик архипелага.

Вид включён в приложение I к Бернской конвенции (1979, обновлено в 2011) в числе строго охраняемых представителей флоры, эндемичных для Макаронезии, а также в приложение IV к директиве 92/43/ЕЭС в числе видов флоры и фауны, представляющих общественный интерес и требующих строгой охраны.  был внесён в Красный список исчезающих видов растений МСОП (1997) в категории Ex — исчезнувших видов.

 — один из двух видов бобовых, которые перед окончательным исчезновением в течение нескольких лет сохранялись в ботанических садах. Второй вид — , обнаруженный в 1804 году на тихоокеанском острове Филлип, где встречался до 1830-х годов. В отличие от , это растение широко культивировалось в различных садах Европы, однако при горшечном выращивании довольно быстро погибало и к 1850 году, по-видимому, полностью исчезло.

Таксономия

Название 
Научное название рода впервые упоминалось у Варрона по отношению к некоторому бобовому растению, вероятно, к Vicia sativa. Оно образовано от  — «победить», «захватить» — и связано с усиками на концах листьев растений этого рода, обвивающихся вокруг других растений.

Вид назван именем Джорджа Эдгара Деннза (, 1817—1871), члена Лондонского Линнеевского общества, с 1839 по 1856 год работавшего секретарём Ботанического общества Лондона; впоследствии он эмигрировал в британскую колонию Ванкувер, где некоторое время являлся членом законодательного собрания, а затем переехал в Австралию.

Первое описание 
Растение упоминалось в  (1866), составленном Анри Друэ, под ошибочным названием  со ссылкой на этикетку к гербарному образцу.

Вид Vicia dennesiana был впервые описан в книге Фредерика Годмана , изданной между сентябрём и декабрём 1870 года. Часть раздела , посвящённая цветковым растениям, написана Хьюиттом Уотсоном (1804—1881).

Vicia Dennesiana (Watson ).

Многолетнее вьющееся шелковисто-опушённое [растение]; с бороздчатым почти четырёхугольным стеблем; с сидячими очерёдными листьями из многочисленных (16—24) продолговатых остроконечных листочков — очерёдных или почти супротивных, снизу шелковисто-опушённых, сверху голых, с сетчатым жилкованием, — с ветвистым усиком, с полустреловидными зубчатыми прилистниками; с многоцветковыми кистями, почти равными по длине листьям или более короткими, из крупных многочисленных (10—20) разреженно расположенных цветков, цвет которых удивительным образом изменяется; зубцы чашечки короче трубки, нижний узкий, верхние короткие, боковые немного длиннее; флаг укороченный, короче слегка отклонённых и отвёрнутых крыльев; боб голый, сплюснутый, линейно-продолговатый, длина его превышает ширину в 4—5 раз.

Положение в систематике 
Джозеф Долтон Гукер (1887) относил  к секции .

Фрэнсис Купиха (), монограф рода  (1976), выделяла вид  в монотипную секцию  подрода  на основании резко отличающегося строения венчика. Название секции — «утерянные», «уничтоженные» — отсылает к исчезновению её единственного представителя.

Морфологически  близок ряду североамериканских видов, в частности, , эндемику острова Гавайи, вследствие чего раньше предполагалось происхождение азорского растения от предка клады, содержащей , распространённой на тихоокеанском побережье Северной Америки. В 2012 году были опубликованы данные молекулярных исследований ядерного  (ITS) и фрагментов хлоропластного гена  (matK) из двух образцов . Азорское растение оказалось близким средиземноморской кладе, содержащей , а  — кладе . Морфологически  сходен с растениями этой клады по строению пестика. Таким образом, вид должен быть включён в секцию , где является единственным видом, у которого флаг цветка значительно короче крыльев и лодочки.

Предок  был занесён на Азорские острова и отделился от предка клады, содержащей , по-видимому, в период между 2,9 и 1,1 млн лет назад.

 — один из 11 видов рода, эндемичных для Макаронезии и единственный эндемик Азорских островов. Эндемики Мадейры — , , ; эндемики Канарских островов — , , , , , , .

В филателии 
Растение  изображено на марке Азорских островов 1982 года, выпущенной в серии «Цветы Азорского региона».

Примечания

Литература 
 
 
  — Tab. 6967.
 
 
 

dennesiana
Таксоны растений, названные в честь людей
Эндемики Азорских островов
Вымершие цветковые